Са́рия́рви () — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,0 км². Располагается на высоте 102,0 метров над уровнем моря).

Форма озера лопастная. Берега сильно изрезаны, в результате чего озеро оказывается разделённым на три неравных части. Берега каменисто-песчаные. В юго-восточную оконечность озера втекает небольшой ручей без названия, несущий воду из небольшой ламбы Рикиярви (Пистъярви) (). Из северо-западной оконечности озера берёт начало река Вахерйоки (), в нижнем течении меняющая название на Саркайоки.

Посреди озера расположен остров без названия.

С южной стороны озера проходит автомобильная дорога местного значения  («Леппясюрья — Майсула»). Ближайший населённый пункт к озеру — посёлок Райконкоски — расположен в 4 км к северо-востоку от озера, а по автодороге — 7 км.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013445.

Название озера переводится с финского языка как «озеро с островами».

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Улмосенйоки
Озёра Суоярвского района